Григо́рий Долгору́ков: Долгоруков, Григорий Алексеевич (174? — 1812) — моряк, масон, модель портрета Д. Левицкого.
 Долгоруков, Григорий Борисович Роща (? — 1612) —  воевода и окольничий.
 Долгоруков, Григорий Данилович — русский воевода, участник войны с Речью Посполитой.
 Долгоруков-Чёрт, Григорий Иванович (?—1598) — русский воевода.
 Долгоруков, Григорий Фёдорович (1656—1723) — русский дипломат, при участии которого был заключён в 1701 союзный договор с Польшей, Нарвский союзный договор (1704).